A Tango Tangle – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 A Tango Tangle – film del 1914 prodotto dalla Britannia Films